Elenco dei vini DOC che portano la denominazione Val di Cornia.
Val di Cornia Campiglia Marittima bianco
Val di Cornia Campiglia Marittima riserva
Val di Cornia Campiglia Marittima rosato
Val di Cornia Campiglia Marittima rosso
Val di Cornia Piombino bianco
Val di Cornia Piombino riserva
Val di Cornia Piombino rosato
Val di Cornia Piombino rosso
Val di Cornia San Vincenzo bianco
Val di Cornia San Vincenzo riserva
Val di Cornia San Vincenzo rosato
Val di Cornia San Vincenzo rosso
Val di Cornia Suvereto bianco
Val di Cornia Suvereto riserva
Val di Cornia Suvereto rosato
Val di Cornia Suvereto rosso
Val di Cornia bianco
Val di Cornia rosato
Val di Cornia rosso
Val di Cornia rosso riserva

Pagine correlate
Val di Cornia: territorio che interessa la parte meridionale delle province di Livorno e Pisa e l'estremità nord-occidentale della provincia di Grosseto.